SLUC é um acronimo espanhol para Software Libre para Uso Civil.

Ela é uma licença de software ("programa de computador") publicada na Espanha em dezembro de 2006, para permitir o uso irrestrito de um software, exceto para uso militar. Os escritores da licença mantém o software livre.

A licença SLUC evita o uso do software ao pessoal militar, e ao pessoal das industrias fabricantes de armas ofensivas.

Por outro lado, a licença SLUC permite qualquer outro uso do programa. Ela permite livre cópia, modificação e redistribuição com a mesma liberdade. Isso garante acesso ao código-fonte e adiciona algumas cláusulas técnicas para evitar as malditas patentes de software, e qualquer responsabilidade dos autores pelo comportamento ou uso do software para qualquer propósito.

Ligações externas 
Sítio da licença de software SLUC (em espanhol)

SLUC